Canova (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota
Antonio Canova, een Italiaans beeldhouwer